Вальдаора (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано.

Население составляет 2798 человек (2008 г.), плотность населения составляет 58 чел./км². Занимает площадь 48 км². Почтовый индекс — 39030. Телефонный код — 0474.

Центр рекреационного туризма. Вальдаора связана бесплатным автобусным сообщением с горнолыжными спусками на горе Кроненплатц и с биатлонным стадионом в Антхольце-Антерсельве.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.valdaora.bz.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Информация для туристов 
 http://www.istat.it/english/